Moundville (Alabama)
Moundville (Missouri)

Veja também
Moundsville

Desambiguações de topônimos